Nowa Karczma ist der Name mehrerer Orte in Polen:

 Nowa Karczma (Neukrug), Dorf im Powiat Kościerski in der Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Nowa Karczma
 Nowa Karczma (Krynica Morska) (Neukrug), Ortsteil der Stadt Krynica Morska im Powiat Nowodworski in der Woiwodschaft Pommern
 Nowa Karczma (Siekirczyn) (Neukretscham), Ortsteil der Gmina Siekierczyn im Powiat Lubański in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Nowa Karczma (Górowo Iławeckie) (Neukrug), Ortsteil der Gmina Górowo Iławeckie im Powiat Bartoszycki in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Nowa Karczma (Wrocław) (Neusand oder Sandberg), Stadtteil von Breslau in der Woiwodschaft Niederschlesien